Mutuense – abitanti di Mutum
Mutuense – abitanti di Nova Mutum